Hardy Boys steht für:

 Hardy Boys, eine Kriminalromanserie für Jugendliche
 The Hardy Boys (2020), eine kanadische Mystery-Drama-Serie des Streaminganbieters Hulu
 The Hardy Boys (1995), eine amerikanisch-kanadische Mystery-Serie von New Line Television
 The Hardy Boys (1969), eine Animationsserie produziert von Filmation für ABC 

Siehe auch: 

 Hardy Boyz, der Name eines Wrestling-Tag Teams
 Hard Boyz, eine US-amerikanische Rap-Gruppe
 Michael Hardie Boys, ist ein neuseeländischer Jurist